Reprezentacja Chin w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych z Chin. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Azji

Udział w igrzyskach azjatyckich 

Chiny
Chińskie reprezentacje narodowe
Piłka ręczna w Chinach